Coleridge puede referirse a:

 Coleridge (Carolina del Norte), Estados Unidos
 Coleridge (cráter), Mercurio
 Coleridge (Devon), Inglaterra
 Coleridge (Nebraska), Estados Unidos
 Samuel Taylor Coleridge, poeta, crítico y filósofo
 Coldridge, Devon, Inglaterra